Pat Harrington, Jr. est un acteur et scénariste américain né le  à New York et mort le  à Los Angeles.

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 1958 : Les Feux du théâtre (Stage Struck), de Sidney Lumet : Benny
 1963 : The Wheeler Dealers d'Arthur Hiller : Buddy Zack
 1963 : Pousse-toi, chérie (Move Over, Darling), de Michael Gordon : District Attorney
 1965 : The Great De Gaulle Stone Operation : Inspector / Sergeant Deux-Deux (voix)
 1966 : Reaux, Reaux, Reaux Your Boat : Inspector, Sergeant Deux-Deux, Captain Clamity (voix)
 1966 : Napoleon Blown-Aparte : Inspector / Sgt. Deaux Deaux (voix)
 1966 : Cirrhosis of the Louvre : Inspector / Sgt. Deaux Deaux (voix)
 1966 : Plastered in Paris : Inspector, Sergeant Deux-Deux (voix)
 1966 : Cock-a-Doodle Deux-Deux : Inspector, Sergeant Deux-Deux (voix)
 1966 : Ape Suzette : Inspector, Sergeant Deux-Deux (voix)
 1966 : The Pique Poquette of Paris : Inspector, Sergeant Deux-Deux (voix)
 1966 : Sicque! Sicque! Sicque! : Inspector, Sergeant Deux-Deux (voix)
 1966 : That's No Lady, That's Notre Dame : Inspector, Sergeant Deux-Deux (voix)
 1966 : Unsafe and Seine : Inspector, Sergeant Deux-Deux (voix)
 1966 : Toulouse La Trick : Inspector (voix)
 1967 : Sacré Bleu Cross : Inspector / Sergeant Deux-Deux (voix)
 1967 : Trois gars, deux filles... un trésor (Easy Come, Easy Go), de John Rich : Judd Whitman
 1967 : Le Quiet Squad : Inspector, Doctor (voix)
 1967 : Bomb Voyage : Inspector, Sergeant Deux-Deux (voix)
 1967 : Le Pig-Al Patrol : Inspector (voix)
 1967 : Le Bowser Bagger : Inspector (voix)
 1967 : Le Escape Goat : Inspector (voix)
 1967 : Le Cop on Le Rocks : Inspector (voix)
 1967 : Crow De Guerre : Inspector (voix)
 1967 : Canadian Can-Can : Inspector (voix)
 1967 : Tour De Farce : Inspector (voix)
 1967 : The Shooting of Caribou Lou : Inspector (voix)
 1967 : La Folle mission du docteur Schaeffer (The President's Analyst) : Arlington Hewes, President of TPC
 1968 : London Derrière : Inspector (voix)
 1968 : Les Miserobots : Inspector (voix)
 1968 : Transylvania Mania : Inspector (voix)
 1968 : Bear De Guerre : Inspector, Bear (voix)
 1968 : Cherche le phantom : Inspector, Sergeant Deux-Deux (voix)
 1968 : Le Great Dane Robbery : Inspector (voix)
 1968 : Le Ball and Chain Gang : Inspector (voix)
 1968 : La Feet's Defeat : Inspector (voix)
 1969 : French Freud : Inspector (voix)
 1969 : Pierre and Cottage Cheese : Inspector (voix)
 1969 : 2000 Years Later : Franchot
 1969 : Carte Blanched : Inspector (voix)
 1969 : L'Ordinateur en folie (The Computer Wore Tennis Shoes), de Robert Butler : Moderator
 1972 : Every Little Crook and Nanny : Willie Shakespeare
 1972 : Votez Mc Kay (The Candidate), de Michael Ritchie : Dinner MC
 1974 : The Nine Lives of Fritz the Cat (voix)
 1992 : Round Trip to Heaven : George
 2001 : Péril du feu (Ablaze) : Stuart Ridgley

Télévision 
 1956 : The Steve Allen Show (série) : Guido Panzini (1958-1960)
 1953 : Make Room for Daddy (série) : Pat Hannigan (1959-1960)
 1957 : The Jack Paar Tonight Show (série) : Guido Panzini (1959-1962)
 1961 : The New Steve Allen Show (série) : Regular
 1967 : The Superman/Aquaman Hour of Adventure (série) : The Atom (Ray Palmer) / Speedy (Roy Harper) (voix)
 1967 : Journey to the Center of the Earth (série) : Alec McEwen / Lars / Torg (voix)
 1968 : Aquaman (série) : The Atom / Speedy (voix)
 1969 : La Panthère rose ("The Pink Panther Show") (série) : Inspector (voix)
 1969 : Mr. Deeds Goes to Town (série) : Tony Lawrence
 1972 : Wednesday Night Out 
 1972 : Les Grandes rencontres de Scooby-Doo (The New Scooby-Doo Movies) (série)
 1973 : Chantage à Washington (Savage) : Russell
 1973 : La Famille Addams ("The Addams Family") (série) (voix)
 1973 : The Affair : Frank
 1974 : The Healers : Joe Tate
 1974 : Columbo : Exercice fatal (An Exercise in Fatality) (Série) : Buddy Castle
 1975 : Let's Switch! : Randy Colbert
 1975 à 1984 : Au fil des jours (One Day at a Time) (série) : Dwayne Schneider
 1976 : The Pink Panther Laugh and the Half Hour and Half Show (série) : The Inspector / Sgt. Deux Deux (voix)
 1977 : Benny and Barney: Las Vegas Undercover : Joey Gallion
 1977 : The New Love Boat : Ernie Klopman
 1978 : The Critical List : Jimmy Regosi
 1979 : The Last Convertible (feuilleton) : Major Fred Goodman
 1982 : Between Two Brothers : Russ Frazer
 1987 :  : Dad (voix)
 1993 : I Yabba-Dabba Do! : Additional Voices (voix)
 1995 : Spring Fling! : Guido Mazzolini
 2001 : Drôles de retrouvailles (These Old Broads) : Tony
 2005 : The One Day at a Time Reunion

Récompenses et nominations

Récompenses

Nominations

Liens externes 
 
 

Naissance à Manhattan
Étudiant de l'université Fordham
Acteur américain
Scénariste américain de cinéma
Naissance en août 1929
Décès en janvier 2016
Décès à 86 ans
Mort de la maladie d'Alzheimer
Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle (télévision)
Primetime Emmy Award du meilleur acteur dans un second rôle
Étudiant de l'université de Californie à Berkeley
Décès à Los Angeles